Paya Baro (Teunom), een plaats in Indonesië
Paya Baro (Ganda Pura), een plaats in Indonesië
Paya Baro (Woyla Timur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing